Slobodan Kustudić (1947. december 11. –) szerb labdarúgóedző.

Források 
 Edzői pályafutása a nela.hu oldalon
  Slobodan Kustudić edzői profilja a Transfermarkt.com-on 

1947-ben született személyek
Élő személyek
Jugoszláv labdarúgóedzők
Szerb labdarúgóedzők
A Videoton vezetőedzői